Last Chance bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Last Chance (Colorado)
 Last Chance (Idaho)
 Last Chance (Iowa)
 Last Chance (Kalifornien)
 Last Chance (North Carolina)
 Last Chance (Oklahoma)

in Kanada:
 Last Chance (Yukon)

Sonstiges:
 Last Chance Range, Gebirgskette in Kalifornien
 Last Chance Check, letzte Überprüfung eines (Militär-)Flugzeugs unmittelbar vor dem Start